Schülzburg steht für:

 Ruine Schülzburg in Württemberg
 Familienname Speth von Schülzburg